La clearance est un anglicisme qui désigne :
 La clairance en biologie; l'aptitude d'un tissu à se débarrasser d'une molécule donnée 
 Les autorisations ou clairances en aviation (voir notamment l'article Atterrissage)